Sveta Terezija je lahko:
 Sveta Terezija Avilska
 Sveta Terezija Couderc
 Sveta Terezija Deteta Jezusa in Sv. Obličja